Кинта Исабел има више значења:

 Кинта Исабел (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кинта Исабел (Веветока), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Кинта Исабел (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику